Сарсенбаєв Алтинбек Сарсенбаєвич
 Сарсенбаєв Абу (1905—1995) — казахський радянський поет, письменник
 Сарсенбаєв Оразбек (1938—2015) — радянський і казахський письменник, літературний критик, перекладач.